Palencia (Guatemala) — cidade da Guatemala
 Palência — município da província do mesmo nome, Castela e Leão, Espanha
 Palência (província) — a província espanhola

Desambiguações de topônimos